oporost, okusna osobina
Opor (Kaštela), selo podno istoimenog brda
Opor (brdo), brdo u Kaštelima